Mont-de-l'Enclus (Nederlands: Kluisberg) is een gemeente in de Belgische provincie Henegouwen. De gemeente telt ruim 3000 inwoners.

De gemeente ligt aan de zuidkant van de Vlaamse Ardennen in het Pays des Collines en is genoemd naar de Kluisberg, die precies op de taalgrens ligt. De Vlaamse gemeente aan de noordkant van deze heuvel heet Kluisbergen. Officieus wordt deze Henegouwse gemeente in het Nederlands ook wel "Kluisberg" genoemd.

Geschiedenis 
Tot in 1963 (vastlegging van de taalgrens) behoorden de meeste deelgemeenten van Mont-de-l'Enclus tot de provincie Oost-Vlaanderen. Enkel Anserœul heeft steeds deel uitgemaakt van de provincie Henegouwen. De fusiegemeente ontstond in 1977.

Kernen 
De fusiegemeente Mont-de-l'Enclus telt vier deelgemeenten. Het administratief centrum is Amougies, met het gemeentehuis.

Deelgemeenten

Kaart

Aangrenzende gemeenten 

De gemeente Mont-de-l'Enclus grenst aan de volgende gemeenten en dorpen:

Demografische ontwikkeling
Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari

Bezienswaardigheden

Politiek

Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976

Bestuur 
Burgemeesters van Mont-de-l'Enclus waren:
 1977-1982 : André Callebaut
 1983-1988 : Noël Geurts
 1989-1994 : André Callebaut
 1995-2000 : Noël Geurts
 2001-2006 : Thierry Gourdin
 2007-heden : Jean-Pierre Bourdeaud'huy

Externe link 
 Website van de gemeente

Plaats in Henegouwen